Евдоки́я Ле́бедева:
 Лебедева, Евдокия Алексеевна (1918—?) — токарь, Герой Социалистического Труда. 
 Лебедева, Евдокия Яковлевна (1903—1987) — советская артистка оперетты.